Dans un mois, dans un an est un roman de Françoise Sagan, publié en 1957. Le titre évoque un passage célèbre de la pièce de Jean Racine Bérénice :

Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous,
Seigneur, que tant de mers me séparent de vous?
Que le jour recommence et que le jour finisse
Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice

Résumé 

Bernard, écrivain, trompe Nicole avec Josée, 25 ans. Béatrice, actrice, répète les vers de Bérénice : « Dans un mois, dans un an... ». Ils vont tous à une soirée de Fanny et Alain dont le cousin Édouard conquiert Béatrice. André s'éprend à son tour de Béatrice et lui donne un premier rôle. Béatrice quitte Édouard et sort avec André. Bernard et Josée se demandent ce qu'ils seront dans un an...

Suite de l'une des protagonistes 
On retrouve dans le roman Les Merveilleux Nuages, qu'écrira Françoise Sagan en 1961, le personnage de Josée, alors âgée d'une trentaine d'années, qui devient là, la principale protagoniste de ce nouveau roman...
 

Roman de Françoise Sagan
Roman français paru en 1957
Roman se déroulant à Paris